Лейбниц:
 Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий учёный и философ.
 Лейбниц — огромный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 Leibniz — торговая марка затяжного печенья.